Lucina může označovat:

 Lucina (mytologie) - římská bohyně porodu
 146 Lucina - asteroid Hlavního pásu
 Lucina C. Broadwell - žena zavražděná v roce 1919 ve Spojených státech
 Lucina - přítok Moldovy
 Lucina - několik zoologických rodů:
 Lucina (škeble) - rod škeblí z čeledi Lucinidae
 Lucina - starší název rodu motýlů Melitaea
 Lucina - starší název rodu z řádu dvoukřídlých, dnes Salticella
 Lucina - starší název rodu z čeledi cvrčkovitých, dnes Phalangopsis
 Hamearis lucina - pestrobarvec petrklíčový z řádu motýlů
 Lucina (Fire Emblem), fiktivní postava z počítačových her Fire Emblem Awakening a série Super Smash Bros.